Влади́мир Ива́нович Жуко́вский:
 Жуковский, Владимир Иванович (1838—1899) — российский юрист и общественный деятель. 
 Жуковский, Владимир Иванович (1860—1914) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.